Regió de Huánuco, antic departament i actual regió del Perú
 Província de Huánuco
 Huánuco (ciutat)